Tierra Blanca puede referirse a:

 Tierra Blanca, distrito y población de la provincia de Cartago, Costa Rica.
 Tierra Blanca, localidad del municipio de San Miguel, El Salvador.
 Tierra Blanca, municipio del estado mexicano de Guanajuato.
 Tierra Blanca, localidad del estado mexicano de Guanajuato, cabecera del municipio anterior.
 Tierra Blanca, municipio del estado mexicano de Veracruz.
 Tierra Blanca, localidad del estado mexicano de Veracruz, cabecera del municipio anterior.
 Tierra Blanca, localidad del estado mexicano de Zacatecas.
 Tierra Blanca, localidad del distrito de Sarayacu, Perú.
 Embalse de Tierra Blanca, al sur del estado Aragua, Venezuela.